Кирена (, Kyrene, Cyrene) може да се отнася за:

 Кирена (митология), нимфа
 Кирена, древен град в Либия
 (133) Кирена, астероид

Вижте също 
 Киренайка, регион около Кирена
 Теодор от Кирена